Jan Palouš (1888-1971), joueur tchèque de hockey sur glace,
 Jan Palouš (1949- ), astronome tchèque.